Androutsos ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Androutsos (1869–1935), griechischer Philosoph
 Odysseas Androutsos (1788–1825), griechischer Freiheitskämpfer